Francisco de Orleans (Boulogne-Billancourt, 7 de febrero de 1961 - Nantes, 31 de diciembre de 2017) fue un aristócrata francés, conde de Clermont y para los monárquicos franceses seguidores de la Casa de Orleans, príncipe heredero del trono de su país.

Biografía 

Fue el hijo mayor de Enrique de Orleans, conde de París y duque de Francia (el «Enrique VII» de los orleanistas) y de su primera esposa, la duquesa María Teresa de Wurtemberg, posteriormente duquesa de Montpensier.

Por parte de su padre, Francisco era nieto de Enrique de Orleans, conde de París y pretendiente orleanista a la corona francesa como «Enrique VI», mientras que, por parte de la madre, fue nieto de Felipe Alberto de Wurtemberg, duque de Württemberg (el «Felipe II» de los monárquicos de su región).

Durante su embarazo, María Teresa contrajo toxoplasmosis y Francisco sufrió graves lesiones por culpa de esta enfermedad. Igual que su hermana Blanca, nacida en 1962, fue gravemente discapacitado y la mayoría de los monárquicos franceses no lo consideraron apto para la función de jefe de la Casa Real. Por eso, se solía considerar a su hermano, Juan, duque de Vendôme como el verdadero heredero después de la muerte de su padre. Pero su padre, el duque de Francia, le tuvo por su heredero, conforme a lo que prevé la Ley Sálica en Francia. El príncipe Juan fue designado como el «regente del Delfín» en 2003.

Ancestros 

</div></div>

Referencias

Enlaces externos 
 Succession dynastique dans la famille royale de France

Dinastía de Orleans